L'édition 2019 du tournoi de tennis de Munich se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Cristian Garín remporte l'épreuve en simple, Frederik Nielsen et Tim Pütz celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait du Moldave Radu Albot. Il est remplacé par Marius Copil.

Lauréats 
Cristian Garín remporte le tournoi en simple en battant en finale Matteo Berrettini. Il s'agit de son  titre ATP en simple.

En double, Frederik Nielsen et Tim Pütz remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Marcelo Demoliner et Divij Sharan. Il s'agit respectivement de leur  et  titre dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Munich
 Saison 2019 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Munich
ATP 2019
Tennis en Allemagne en 2019
Tennis en avril 2019
Tennis en mai 2019